Le mot résistant désigne un matériau ou un individu qui oppose une résistance à quelque chose ou à quelqu'un :
 Comme nom commun, il fait souvent référence a un résistant politique ;
 Comme adjectif, il désigne un matériau qui s'oppose au passage d'un fluide (par exemple au passage de électricité).